Онисифо́р ( — «пользу приносящий», от  — «польза, выгода, благо» +  — «несущий») — мужское имя греческого происхождения:

 Онисифор — апостол из семидесяти, ученик апостола Павла, родом из Ефеса.
 Онисифор Девочка (XVI век—1592—1594) — митрополит Киевский.
 Онисифор Печерский (ум. 1148) — иеромонах Киево-Печерской лавры, преподобный, прозорливец.

 Онисифор (Боровик) (1769—1828) — епископ Русской православной церкви.
 Онисифор (Пономарёв) (1881—1966) — епископ Русской православной церкви, епископ Калужский и Боровский.

 Онисифор и Порфирий (? — около 284—305 годов) — раннехристианские греческие святые мученики.